Los troodontinos (Troodontinae) son una subfamilia extinta de dinosaurios trodóntidos. Esta subfamilia fue definida por primera vez en 2017 para el grupo de trodóntidos descendientes del último ancestro común de Gobivenator mongoliensis y Zanabazar junior.

Clasificación
A continuación se muestra un cladograma de la subfamilia Troodontinae mostrando las relaciones filogenéticas de ese grupo de acuerdo con lo publicado por Aaron van der Reest y Philip J. Currie en 2017.

Referencias

Troodontidae